Консисто́рия ( — место собрания; совет):

 Консистория — в Русской православной церкви учреждение при епископе по управлению епархией.
 Консистория — в Римско-католической церкви особое совещание Коллегии кардиналов в присутствии Папы Римского.
  — орган религиозного управления у ряда протестантских конфессий (лютеране, кальвинисты ).
 Генеральная консистория (с 1832) — в Российской империи высший орган церковно-административного управления протестантов.
 Центральная консистория израильтян Франции (с 1808) — высший орган евреев Франции, избирающий великого раввина.
 Консистория — организационная структура верховного совета Древнего и принятого шотландского устава (32°).

См. также 
 Консисторий — в Древнем Риме и Византии совет при императоре.